Longitarsus rutilus  — вид  из подсемейства . Распространён в Северной Африке, на Пиренейском полуострове, Корсике, во Франции, в южной части Англии и Нидерландах. Взрослые жуки и их личинки питаются листьями норичника ушковатого (Scrophularia auriculata) (норичниковые).

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примечания 

Прыгуны
Животные, описанные в 1807 году